Patrick Michael Kolla – ingegnere informatico tedesco
 Kolla – gruppo etnico della Bolivia precolombiana

Pagine correlate

Kollaa